Lili Marleen peut designer :

 Lili Marleen, une chanson allemande ;
 Lili Marleen, un film allemand de Rainer Werner Fassbinder, sorti en 1981 ;
 Lili Marleen, un cultivar de rosier floribunda obtenu en Allemagne ;
 Lili Marleen, un trois-mâts goélette à coque en acier construit en Allemagne en 1994.